Foxy Di (Szentpétervár, 1994. szeptember 14.–) orosz pornószínésznő.

Élete 
1994. szeptember 14-én született Szentpéterváron cseh, angol és német származású szülők gyermekeként. 2013 és 2016 között rövid, de termékeny karriert futott be pornószínésznőként.

Jegyzetek

Fordítás 

1994-ben született személyek
Orosz nők
Pornószínészek
Szentpéterváriak
Élő személyek